libella – przyrząd pomiarowy
 libella okrągła
 libella rurkowa
 libella (księgarnia) – księgarnia i wydawnictwo

Zobacz też 
 poziomica